peut faire référence à :

littérature
 A Dog of Flanders, un roman de Ouida paru en 1872 ;

cinéma
 A Dog of Flanders, un film de 1914 ;
 , un film de 1935 avec Frankie Thomas ;
 , un film de 1960 avec Donald Crisp et David Ladd ;
 A Dog of Flanders, le titre original de Nello et le chien des Flandres, adapté du roman de Ouida et sorti en 1999.